Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2004 в одиночном разряде проводился в тридцать третий раз. В основной сетке было 56 участниц, 4 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 14 прошли через квалификацию.

Амели Моресмо во второй раз становится победительницей турнира.

Сеянные 
Первая восьмёрка посева начинает турнир со второго круга.

  Ким Клейстерс (Третий раунд)
  Амели Моресмо (Титул)
  Винус Уильямс (Финал, отказ)  Анастасия Мыскина (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Дженнифер Каприати (Полуфинал)
  Елена Дементьева (Третий раунд)
  Ай Сугияма (Третий раунд)

<li> Вера Звонарёва (Второй раунд)
<li> Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
<li> Паола Суарес (Четвертьфинал)
<li> Сильвия Фарина Элия (Отказ)<li> Патти Шнидер (Третий раунд, отказ)<li> Кончита Мартинес (Первый раунд)
<li> Елена Докич (Первый раунд)
<li> Анна Смашнова (Третий раунд)
<li> Мария Шарапова ''(Третий раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2004